Die Dutch Darts Championship 2023 ist ein Ranglistenturnier im Dartsport und wird vom 28. bis zum 30. April 2023 von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es ist das sechste Event der European Darts Tour 2023, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2023 ist. Ausgetragen wird es in der WTC Expo in Leeuwarden.

Format 
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus wird in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier werden insgesamt £ 175.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizieren sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. März 2023
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 13. März 2023
 Die Top 2 der niederländischen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. März 2023
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 20. April 2023
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 29. März 2023
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 12. März 2023
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Dave Chisnall
  Michael van Gerwen
  Damon Heta
  Dirk van Duijvenbode
  Rob Cross
  Michael Smith
  Nathan Aspinall
  Danny Noppert
  Peter Wright
  Ryan Searle
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Martin Schindler
  Josh Rock
  Andrew Gilding

Tour Card Qualifier
  Dylan Slevin
  Adam Smith-Neale
  Stephen Bunting
  Martin Lukeman
  Dimitri Van den Bergh
  Jim Williams
  Gabriel Clemens
  Steve Beaton
  Ross Smith
  Daryl Gurney
  Madars Razma
  Ian White
  Alan Soutar
  Ricardo Pietreczko
  Krzysztof Ratajski
  Graham Hall
  Adam Gawlas
  Arron Monk

  Kim Huybrechts
  Gian van Veen
  Gary Anderson
  Keane Barry
  John O’Shea
  George Killington

Associate Qualifier
 
 

Höchstplatzierte niederländische Spieler der Order of Merit
  Jermaine Wattimena
  Raymond van Barneveld

Host Nation Qualifier
 
 

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wird der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der PDC zur European Tour

Einzelnachweise 

2023
Sportveranstaltung in Zwolle
European Darts Tour 2023